Ulamertorsuaq bezeichnet:
 Ulamertorsuaq (Berg), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ulamertorsuaq (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland